Hlidskjalf har flere betydninger:
 Lidskjalv er Odins tronstol i nordisk mytologi
 Hliðskjálf er et album med Burzum